Los Duendes son personajes de ficción con temática de duendes que aparecen en cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Por lo general, se representan como supervillanos y enemigos de Spider-Man.

Descripción 
Todos comenzaron con el Duende Verde (Norman Osborn). Usualmente son personas en un disfraz de duendes que aterrorizan a la ciudad de Nueva York con bombas de calabaza y un planeador o han sido transformadas usando la fórmula Duende desarrollada por Osborn y su exprofesor y socio de negocios Mendel Stromm.

Duendes Conocidos

Proto-Duende 
En un retcon, se reveló que después de que Norman Osborn arrestara a Mendel Stromm por malversación de fondos. Había encontrado solo una parte de las notas que detallaban el suero de su compañero. Norman prueba la versión incompleta del suero del empleado de Oscorp, Nels Van Adder, volviendo loco a Van Adder y haciendo que se transforme en un ser rojo, parecido al demonio, conocido como el Proto-Duende. Matando a varias personas y culpando a Norman por su condición, Adder acosa y luego intenta matarlo antes de ser noqueado por el jefe de seguridad Arthur Stacy y su hermano el detective George Stacy. Con el fin de escapar de la condena por lo que le había hecho a Van Adder, Norman convence a la policía de que Van Adder había estado experimentando consigo mismo y que había estado tratando de ayudarlo. Van Adder fue visto por última vez huyendo al desierto y su destino actual es desconocido. Además de dotar a Adder de súper fuerza y agilidad, el suero Duende prototípico le dio garras, colmillos, ojos verdes brillantes y una piel casi impenetrable de color rojo que es capaz de resistir varias balas de corto alcance.

Duende Verde

Hobgoblin

DemoDuende

Duende Gris 
El Duende Gris es el alias de dos personajes de ficción que aparecen en los cómics publicados por Marvel Comics que son enemigos de Spider-Man. El concepto general de la persona se asemeja al Duende Verde.

Gabriel Stacy, el hermano gemelo de Sarah Stacy e hijo de Norman Osborn y Gwen Stacy, apareció como el primer Duende Gris en The Amazing Spider-Man. También apareció en The Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man presenta: American Son.

Lily Hollister ex prometida de Harry Osborn, apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man # 545 y tuvo su primera aparición como Amenaza Duende Gris) en The Amazing Spider-Man # 549.

Duende Rojo 
El Duende Rojo era Norman Osborn como el Duende Verde usando el simbionte Carnage. Normie Harold Osborn, el nieto de Norman se convirtió en un segundo Duende Rojo cuando se unió con Carnage y se hizo conocido como el Duende Childe.

Rey Duende 

El Rey Duende era el nombre del líder del Duende clandestino.

 Norman Osborn bajo el alias de Mason Banks fue la primera persona en ir por el Rey Duende en el momento en que luchó contra el Superior Spider-Man (la mente del Doctor Octopus en el cuerpo de Peter Parker). Cuando el consciente de Peter Parker recuperó su cuerpo, derrotó a Rey Duende.
 El ex Duende y Duende Caballero Phil Urich más tarde se convirtió en el segundo Rey Duende.

Monstruo 

Después de ser secuestrada por Amenaza, Carlie Cooper fue expuesta a la Fórmula Duende por Rey Duende que la convirtió en Monstruo.

Duendes Guerreros 
El general Mwenye de Nadua se alió con Norman Osborn que proporcionó Bombas Calabazas, Razor Bats y Goblin Gliders para el general Mwenye, que utilizó para equipar a sus soldados, donde los llamaron Duendes Guerreros. Cuando los Duendes Guerreros atacaron una aldea de Naduan, Spider-Man los combatió.

Personajes expuestos a la Fórmula Duende

Mendel Stromm 

El creador de la Fórmula Duende, Mendel Stromm se sometió a la versión más antigua conocida. Mientras que el brebaje de Stromm no pudo imbuirlo con habilidades sobrehumanas, lo hizo entrar en un estado de recuperación de animación suspendida después de su aparente muerte a manos de Norman Osborn, quien más tarde revivió a Stromm como Gaunt.

Zurdo Donovan 
Lefty Donovan fue utilizado como sujeto de prueba de Roderick Kingsley como Hobgoblin para probar la fórmula Duende. Kingsley más tarde lo mató después de descubrir la fórmula.

Sundown 
Un empleado de Oscorp llamado Doctor David Patrick Lowell trabajó en la división Osborn Chemical Company, donde su principal proyecto fue un "súper fertilizante" que podría aumentar la absorción solar y la tasa de crecimiento de la flora. Después de pasar por alto para un ascenso, un Lowell irritado le mostró su trabajo a Osborn, y Osborn, notando que el químico de Lowell era extrañamente similar a la Fórmula Duende, inmediatamente lo despidió y ordenó que terminara todo su trabajo. Como el trabajo de su vida estaba siendo destruido por los empleados de Oscorp, un Lowell enfurecido trató de luchar contra ellos, solo para empaparse en su fórmula, y golpeó contra una pared de lámparas solares. La combinación de la sustancia química suero esquema Duende y la electricidad causó que Lowell mutara a una base de luz llamada Sundown. Después de irrumpir en Nueva York, Sundown fue derrotado y encarcelado por Spider-Man y varios otros héroes. Tras ser encarcelado durante diez años, Sundown fue liberado de la prisión, pero poco después fue chantajeado por el jefe de la mafia Lucky Lobo. Eventualmente volviéndose contra Lobo, Sundown, con la ayuda de Spider-Man, fue capaz de exponer sus crímenes. Después, Sundown declinó la oferta de Spider-Man de convertirse en un superhéroe a favor de una vida normal.

Duendes (especie)

Duendes de Asgard 
Los Duendes de Asgard son uno de los arquetipos de los Diez Reinos de Asgard junto con los Ángeles, Dioses Asgardianos, Enanos, Elfos, Gigantes y Hombres.

Duendes del Mundo Extraño 
Una raza de duendes reside en el Mundo Extraño y se sabe que devoran la carne de enanos, elfos, gnomos y otras criaturas humanoides. Muchos de ellos estaban en los servicios de un mago llamado Lord Raven, donde algunos de ellos serían transformados para hacer los pilares en su castillo.

Duendes del Limbo 
Una raza de Duendes es un tipo de demonio que reside en el Limbo.

En otros medios

Televisión 
 Duende Verde y Hobgoblin aparecen en la serie de televisión Spider-Man de 1994, con la voz de Neil Ross y Mark Hamill, respectivamente.
 Ambas versiones de Duende Verde aparecen en Ultimate Spider-Man vs. Los 6 Siniestros. Además de los dos Duendes Verdes, el episodio de dos partes "El Ataque de HYDRA" presentó los duendes HYDRA fueron creados por Doctor Octopus donde usó la Fórmula Duende en algunos Agentes de HYDRA.
 Los Duendes de Asgard aparecen en el episodio de Avengers: Secret Wars, "La Cacería Más Peligrosa". Mientras se dirigían a Asgard mientras evadía al Verdugo, Pantera Negra y Bruce Banner tuvieron que cruzar una cordillera donde fueron atacados por Duendes. Pantera Negra y Bruce Banner fueron capaces de defenderse derribando algunas estructuras de roca con uno de los cañones de Ulik.

Película 
 La encarnación de Norman Osborn del Duende Verde aparece en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, retratado por Willem Dafoe. La tercera entrega también presenta a Harry Osborn (James Franco) desarrollando una personalidad "Nuevo Duende".
 En la película The Amazing Spider-Man, Van Adder fue originalmente reportado como el personaje que Irrfan Khan interpretaría hasta que se revelara que retrataría al Dr. Ratha.
Dane DeHaan interpreta a Harry Osborn / Duende Verde en The Amazing Spider-Man 2.

Videojuegos 
 La versión Ultimate Marvel de Duende Verde y una variación de Proto-Duende aparecen como jefes en Spider-Man: Battle for New York. El videojuego tenía a Duende Verde usando la fórmula OZ para crear un ejército de Duendes.
 La versión Noir de Duende Verde y una versión 2099 de Hobgoblin aparecen en Spider-Man: Shattered Dimensions.

Referencias 

Héroes de Marvel Comics
Villanos de Marvel Comics
Personajes de Spider-Man